Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Albanel

Alma

Bégin

Chambord

Desbiens 

Départ du maire Nicolas Martel en fin 2020 début 2021.

Élection par cooptation de Claude Delisle (conseiller district Centre #1) au poste de maire en .

Dolbeau-Mistassini

Ferland-et-Boilleau

Girardville

Hébertville

Hébertville-Station

L'Anse-Saint-Jean

L'Ascension-de-Notre-Seigneur

La Doré

Labrecque

Lac-Bouchette

Lamarche

Larouche

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Normandin

Notre-Dame-de-Lorette

Péribonka

Petit-Saguenay

Rivière-Éternité

Roberval

Saguenay

Saint-Ambroise 

Élections partielles aux postes de maire et de conseillers #3 et #4 le 
 Organisées en raison des démissions de la mairesse Monique Gagnon et des conseillers Nancy Larouche et Richard Labbé pour protester contre le climat malsain au sein du conseil municipal.
 Élection de Nathalie Perron et de Gabriel Brassard respectivement aux postes de conseiller #3 et #4.

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

Saint-Augustin

Saint-Bruno

Saint-Charles-de-Bourget

Saint-David-de-Falardeau

Saint-Edmond-les-Plaines

Saint-Eugène-d'Argentenay

Saint-Félicien

Saint-Félix-d'Otis

Saint-François-de-Sales

Saint-Fulgence

Saint-Gédéon

Saint-Henri-de-Taillon

Saint-Honoré

Saint-Ludger-de-Milot

Saint-Nazaire

Saint-Prime

Saint-Stanislas

Saint-Thomas-Didyme

Sainte-Hedwidge

Sainte-Jeanne-d'Arc

Sainte-Monique

Sainte-Rose-du-Nord

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Histoire du Saguenay—Lac-Saint-Jean
 Résultat